Albert Aleksandrovitch Malguine - en russe :  et en anglais  - (né le  en URSS) est un joueur et entraineur-assistant professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1984-1985|| Molot Prikamie Perm|| Vyschaïa Liga || 48|| 9|| 6|| 15|| 12|| || || || ||
|-
| 1985-1986|| Molot Prikamie Perm|| Vyschaïa Liga || 64|| 32|| 19|| 51|| 36|| || || || ||
|-
| 1986-1987|| Molot Prikamie Perm|| Vyschaïa Liga || 71|| 36|| 30|| 66|| 100|| || || || ||
|-
| 1987-1988|| Molot Prikamie Perm|| Vyschaïa Liga || 63|| 35|| 23|| 58|| 86|| || || || ||
|-
| 1987-1988|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 6|| 1|| 3|| 4|| 0|| || || || ||
|-
| 1988-1989|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 44|| 14|| 8|| 22|| 4|| || || || ||
|-
| 1989-1990|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 48|| 18|| 15|| 33|| 36|| || || || ||
|-
| 1990-1991|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 46|| 6|| 6|| 12|| 24|| || || || ||
|-
| 1991-1992|| Khimik Voskressensk|| Vyschaïa Liga|| 35|| 9|| 3|| 12|| 28|| || || || ||
|-
| 1992-1993|| HK Jesenice|| Slovénie|| || || || || || || || || ||
|-
| 1993-1994|| HC Coire|| LNB|| 34|| 38|| 33|| 71|| 88|| 8|| 6|| 1|| 7|| 8
|-
| 1994-1995|| HC Coire|| LNB|| 36|| 41|| 35|| 76|| 46|| 2|| 1|| 2|| 3|| 28
|-
| 1995-1996|| HC Bienne|| LNB|| 27|| 13|| 22|| 35|| 78|| 2|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
|rowspan="2"| 1996-1997|| HC Coire|| LNB|| 16|| 8|| 13|| 21|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Olten|| LNB|| 26|| 15|| 44|| 59|| 41|| 4|| 3|| 4|| 7|| 6
|-
| 1997-1998|| HC Olten|| LNB|| 40|| 32|| 40|| 72|| 38|| 4|| 3|| 5|| 8|| 6
|-
| 1998-1999|| HC Olten|| LNB|| 39|| 17|| 31|| 48|| 41|| 8|| 5|| 9|| 14|| 8
|-
| 1999-2000|| HC Olten|| LNB|| 22|| 18|| 15|| 33|| 26|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1999-2000|| ERC Revier Löwen|| DEL|| 12|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| HC Olten|| LNB|| 40|| 26|| 44|| 70|| 67|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2001-2002|| HC Olten|| LNB|| 32|| 22|| 31|| 53|| 14|| 3|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2002-2003|| HC Olten|| LNB|| 36|| 20|| 52|| 72|| 68|| 5|| 3|| 6|| 9|| 0
|-
| 2003-2004|| HC Olten|| LNB|| 44|| 25|| 46|| 71|| 26|| 12|| 3|| 3|| 6|| 22
|-
|rowspan="2"| 2004-2005|| HC Olten|| LNB|| 36|| 13|| 30|| 43|| 24|| 9|| 4|| 12|| 16|| 22
|-
| HC Ajoie|| LNB|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2005-2006|| SC Langenthal|| LNB|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Olten|| LNB|| 18|| 6|| 10|| 16|| 4|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2007-2008|| HC Bienne|| LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

|454||296||446||742||574||66||33||49||82||104

Carrière comme entraineur 
 2007-2010 HC Bienne (LNB et LNA) (entraineur assistant) ;
 2010-2011 SC Langenthal (LNB) (entraineur assistant) ;
 2011-2015 HC Red Ice ( et LNB) (entraîneur chef).

Palmarès comme entraineur et joueur 
 Champion de Suisse de LNB en 2008 avec le HC Bienne
 Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne
 Promotion en LNB en 2012 avec le HC Red Ice

Distinctions 
 Membre de l'équipe d'étoiles du championnat de Slovénie en 1992-1993
 Meilleur buteur de LNB en 2002-2003 avec le HC Olten
 Meilleur passeur de LNB en 2002-2003 avec le HC Olten

Anecdote 
Son fils Denis Malgin est également hockeyeur professionnel.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en septembre 1966
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du HK Jesenice
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Coire
Joueur du SC Langenthal
Entraîneur russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Revierlöwen Oberhausen